Изабелла I:
 Изабелла I (1172—1205) — королева Иерусалима
 Забел (1216/1217 — 1252) — царица Киликийского армянского государства (из рода Рубенидов)
 Изабелла I (? — 1268/69) — принцесса Киликийского армянского царства (из рода Хетумидов)
 Изабелла I (1337—1406) — титулярная королева Мальорки
 Изабелла I (1451—1504) — королева Кастилии

См. также 
 Елизавета I (значения)